«На последнем дыхании» () — кинофильм. Ремейк знаменитого одноимённого фильма Жан-Люка Годара.

Сюжет 
Уходя от преследования по просёлочной дороге на угнанной машине, Джесси случайно убивает выстрелом следующего за ним полицейского. Без гроша в кармане, преследуемый полицией, он возвращается к своей подружке — француженке Монике, студентке. Хотя Моника всё время сомневается в разумности своих действий, она не может побороть своего влечения к молодому человеку. Они начинают проводить время вместе, занимаясь любовью, скрываясь от полицейских и воруя машины, чтобы заработать денег на бегство в Мексику.

Герой Ричарда Гира — живущий одним днём, на последнем дыхании. Он любит рок-н-ролл, угоняет машины, ворует, любит — и всё это он делает со страстью, с дикой жаждой жизни, что не может не восхищать.

В ролях

Премии и награды

Отзывы и сборы 
Фильм собрал в прокате 19,910,002 долларов США в Соединенных Штатах. Он получил неоднозначные отзывы; большинство критиков сомневались в правильности кастинга Валери Каприски, которая имела очень ограниченный актёрский опыт.

С тех пор фильм приобрел определённый культовый статус. Американский режиссёр Квентин Тарантино назвал его одним из самых «крутых» фильмов, комментируя:

Это фильм, который полностью потакает всему, чем я одержим, — комиксам, рокабилли и кино.

Интересные факты 
Плакат Серебряного Сёрфера в квартире Фредди Ньюэндайка из Бешеных псов отсылает к одержимости Джесси Серебряным Сёрфером.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-драмы США
Фильмы Джима Макбрайда
Неонуар
Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фильмы Orion Pictures
Фильмы США 1983 года